Сесил Африка (, род. 3 марта 1988) — южноафриканский регбист, выступающий на позиции флай-хава за сборную ЮАР по регби-7. Трижды чемпион Мировой серии по регби-7, бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Окончил школу имени Хенти Силлиерса в Виргинии (Фри-Стейт), в 2006 году играл за сборную школьников. В 2008 году занял 3-е место на юниорском чемпионате мира. Игровую карьеру проводил в клубах «Грифонс» и «Фри Стейт Читаз». За сборную ЮАР по регби-7 дебютировал в Мировой серии сезона 2009/2010 на этапе в Дубае. На этапе в Лас-Вегасе в том же сезоне в игре против фиджийцев в одном из столкновений получил повреждение, из-за которого Сесила срочно увезли на носилках. В октябре 2010 года в составе сборной ЮАР стал бронзовым призёром турнира по регби-7 на Играх Содружества в Дели.

На этапе Мировой серии в 2010 году в ЮАР Сесил получил перелом челюсти, из-за чего в 2011 году не играл в Веллингтоне. Тем не менее, в сезоне 2010/2011 он стал лучшим бомбардиром по очкам (385) и по попыткам (40), за что в 2011 году удостоен премии Лучшего игрока в регби-7 от IRB (ныне World Rugby). В 2013 году в составе сборной ЮАР играл на чемпионате мира в Москве.

Африка был заявлен на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, войдя в заявку из 12 человек. В первом матче против Испании он занёс две попытки и провёл две реализации, набрав 14 очков и принеся победу 24:0. Во втором матче три попытки Африки помогли его команде обыграть Францию 26:0, а в третьей игре против Австралии он не играл (итог — поражение 5:12). Тем не менее, ЮАР вышла в четвертьфинал, где её противником опять стала Австралия, а Сесил успешно провёл одну реализацию и принёс победу 22:5. В полуфинале против Великобритании южноафриканцы проиграли 5:7, несмотря на усилия Сесила, но в матче за 3-е место две попытки и пять реализаций Сесила Африки принесли победу 54:14 над Японией и бронзовые медали Олимпиады.

С 2021 года играет за американский клуб «».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте МОК
 Профиль на сайте Регбийного союза ЮАР

Регбисты ЮАР
Чемпионы Игр Содружества
Игроки РК «Фри Стейт Читаз»
Игроки РК «Сентрал Читаз»
Игроки РК «Сан-Диего Легион»
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки сборной ЮАР по регби-7